Vasluiär ett län (județ) i östra Rumänien med 490 520 invånare (2018). Det har 3 municipiu, 1 städer och 71 kommuner

Municipiu
 Vaslui
 Bârlad
 Huși

Städer
 Negrești

Kommuner

Demografi

Referenser

Externa länkar

Rumäniens provinser